Riceville, une zone non incorporée de l’Indiana ;
 Riceville, une ville de l’Iowa ;
 Riceville, une zone non incorporée du Kentucky ;
 Riceville, une zone non incorporée de Louisiane ;
 Riceville, une ville fantôme du comté de Hancock, dans l’État du Maine ;
 Riceville, une census-designated place de Pennsylvanie ;
 Riceville, une zone non incorporée du comté de McMinn, dans le Tennessee.